Hagens Berman Axeon er et amerikansk cykelhold, som cykler i den amerikanske UCI Continental-klasse. Holdet blev etableret i 2009.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra USA
Etableret i 2009